Korb

Geografia 
 Korb (Baden-Württemberg)
 Schloss Korb

Persone
 Erzsébet Korb
 Hermann Korb
 Ron Korb

cs:Koš
fr:Koš
hr:Koš (razdvojba)
sr:Кош (вишезначна одредница)